Här listas de högsta skyskraporna i Europa. Skyskrapor är fortfarande relativt sällsynta i Europa, till skillnad mot i Nordamerika och Asien. På senare tid har dock en byggbom av skyskrapor ägt rum i flera europeiska storstäder. Förutom i traditionellt ledande städer, som Moskva, Paris, London och Frankfurt, utmärker sig Istanbul, Warszawa, Madrid och Rotterdam. Vanligen undviker man att bygga skyskraporna nära städernas historiska centrum, utan de byggs vanligen lite längre ut, ibland i områden som i nyare tid blivit som ett centrum i staden.

Europas högsta byggnad är sedan dess invigning 2019, det 462 meter höga tornet Lachta center i Sankt Petersburg.

Europas högsta skyskrapor
Listan innehåller bara byggnader som är färdiga och minst 150 meter höga. Den inkluderar spiror och arkitektoniska detaljer men inte radio- och TV-master.

Se även
 Lista över världens högsta byggnader

Referenser

Externa länkar 

 SkyscraperCity

 
Europas högsta byggnader